Использование принудительного труда немецкого гражданского населения в СССР — использование в 1945—1956 годах в СССР принудительного труда вывезенных из Германии, Румынии, Югославии, Венгрии, Болгарии и Чехословакии гражданских лиц, немцев по национальности.

Репарационная программа СССР по использованию принудительного труда немецкого гражданского населения 
Так как нападение Германии на СССР привело к значительным разрушениям экономики СССР, гибели десятков миллионов граждан СССР,  угону населения СССР на принудительные работы в Германию (были угнаны около 3 млн. граждан СССР), то временный принудительный труд гражданского населения европейских стран гитлеровской коалиции в СССР официально считались «репарацией трудом».

Депортация из Румынии, Югославии, Венгрии, Болгарии и Чехословакии 
После вступления советских войск на территории Румынии, Югославии, Венгрии, Болгарии и Чехословакии 16 декабря 1944 года Государственный комитет обороны издал постановление № 7161cc, которым предписывалось мобилизовать и интернировать с направлением для работы в СССР всех проживавших на территории этих стран трудоспособных немцев в возрасте — мужчин от 17 до 45 лет, женщин — от 18 до 30 лет, независимо от их гражданства. На основании этого постановления в СССР было вывезено 112 480 человек (61 375 мужчин и 51 105 женщин).

Депортация из Восточной Пруссии и Верхней Силезии 
После вступления советских войск на территорию Германии Государственный комитет обороны 3 февраля 1945 года издал постановление № 7467сс, согласно которому в тыловой зоне 1, 2 и 3-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов предписывалось провести мобилизацию всех годных к физическому труду и способных носить оружие немцев-мужчин в возрасте от 17 до 50 лет. При этом немцев, в отношении которых будет установлено, что они служили в немецкой армии или частях фольксштурма, было предписано направлять в лагеря для военнопленных, а из остальных мобилизуемых немцев предписывалось сформировать рабочие батальоны для использования на работах в СССР. По состоянию на 20 февраля 1945 года в оперативных зонах вышеуказанных фронтов — главным образом, в Верхней Силезии и Восточной Пруссии — было мобилизовано 28 105 человек. Кроме этого, интернировались и вывозились в СССР «участники фашистских организаций» и «прочий вражеский элемент». Все эти мероприятия затронули в общей сложности 155 262 человека.

Большинство вывезенных в СССР немцев было использовано на работах в Донбассе и южной Украине. НКВД СССР 27 февраля 1945 года утвердил «Положение о приёме, содержании и трудоиспользовании мобилизованных и интернированных немцев», по которому они направлялись на восстановительные и строительные работы в шахты, в основные цеха или на подсобные предприятия народных комиссариатов угольной промышленности, чёрной и цветной металлургии.

Отправка в СССР специалистов 
В октябре 1946 года в СССР в добровольно-принудительном порядке были доставлены для использования по специальности специалисты в области авиационной промышленности из Дессау, Галле и других мест в восточной Германии. Также были вывезены в СССР 150 немецких специалистов в области ракетостроения во главе с Гельмутом Гертруппом. Ещё ранее, в 1945 году, в СССР были вывезены немецкие специалисты для участия в создании советского ядерного оружия (в их числе были Манфред фон Арденне, Густав Герц, Николаус Риль, Макс Фольмер, Петер Тиссен, Макс Штеенбек, Гернот Циппе). Эти немецкие специалисты смогли вернуться на родину в 1951—58 годах.

Репатриация 
Постановлением Совета министров СССР № 1653-726сс от 27 июля 1946 года «Об отправке в Германию нетрудоспособных интернированных немцев» МВД СССР давалось разрешение на отправку на родину до 21 тыс. чел. из их числа. По постановлению СМ СССР № 1492-572сс от 6 августа 1949 года «О репатриации в 1949 году интернированных немцев и лиц других национальностей» большая часть оставшихся в СССР интернированных немцев была репатриирована. На 15 июля 1950 года в СССР удерживалось 1385 человек. Они были либо осуждены советскими судами, либо удерживались в связи с «осведомленностью об объектах государственной важности». Все они были репатриированы до конца 1956 года.

Число жертв 
В общей сложности в СССР умерло около 66,5 тыс. депортированных немецких гражданских лиц.

В культуре 
Депортация этнических немцев из Румынии на принудительную работу в СССР является сюжетом романа «Качели дыхания» (Atemschaukel, другое русское название — «Вдох-выдох») писательницы Герты Мюллер, мать которой также была депортирована. Прототипом героя романа является румынский немецкоязычный поэт Оскар Пастиор

Герои романа «Немцы» советской писательницы Ирины Велембовской — депортированные в СССР немцы из Румынии, с которыми сама писательница работала на лесоповале с 1944 по 1946 гг.

См. также 
 Остарбайтеры
 Немецкие военнопленные в Советском Союзе
 Насилие в отношении мирного населения Германии (1945)
 Операция «Скрепка»
 Принудительный труд венгров в СССР
Угон граждан СССР на работу в Германию

Примечания

Ссылки 
 П. Полян. Не по своей воле. Глава ИНТЕРНИРОВАНИЕ И ДЕПОРТАЦИЯ ГРАЖДАНСКИХ НЕМЦЕВ ИЗ СТРАН ЕВРОПЫ В СССР
 Павел Полян, Виктор Агаев. Иностранцы в «ГУЛаге» после войны
 М. Колеров. ВОЕННОПЛЕННЫЕ В СИСТЕМЕ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ТРУДА В СССР (1945—1950)
 А.Свиридова. За такое кино надо убивать.
 И.Чухнин ИНТЕРНИРОВАННАЯ ЮНОСТЬ.История 517-го лагеря интернированных немок НКВД СССР
 Kurt W. Böhme — Gesucht wird — Die dramtische Geschichte des Suchdienstes Süddeutscher Verlag, München 1965
 Dokumentation der Vertreibung der Deutschen aus Ost-Mitteleuropa./ Bearb. von T. Schieder. Bd. 1-5. Wolfenbattel, 1953—1961
 Die Deutschen Vertreibungsverluste. Bevolkerungsbilanzen fuer die deutschen Vertreibungsgebiete 1939/50. Wiesbaden, 1958
 Rhode G. Phasen und Formen der Massenzwangswanderungen in Europa. // Die Vertriebenen in Westdeutschland. Bd. 1. Kiel, 1959.
 Karner, Stefan, Im Archipel GUPVI. Kriegsgefangenschaft und Internierung in der Sowjetunion 1941—1956. Wien-München 1995.
 Sharkov, Anatoli, GUPVI Archipelago: Prisoners of War and Internees on the Territory of Belarus: 1944—1951(in Russian) (2003), Minsk, Belarus, ISBN 985-463-094-3
 Gerhard Reichling. Die deutschen Vertriebenen in Zahlen, Bonn 1995, ISBN 3-88557-046-7
 The Expulsion of 'German' Communities from Eastern Europe at the end of the Second World War, Steffen Prauser and Arfon Rees, European University Institute, Florense. HEC No. 2004/1 (The section «The „expulsion“ of the German speaking minority from Yugoslavia» contains info on their deportation to the SU for forced labor)
 Against Their Will: The History and Geography of Forced Migrations in the USSR Partial preview of the book at Google Book Search
 Transcripts of UK War Cabinet discussions Provided by The National Archives. The meetings of May 18, 1945, and June 11, 1945 discuss the provisions made for slave labor in the Yalta protocol, and the value to be extracted from the workers.

Великая Отечественная война
История Германии
СССР во Второй мировой войне
Принудительный труд в СССР